Частен случай може да се отнася за:

 изключение, не често срещано явление
 „Частен случай“ – предаване на Българската национална телевизия 
 албум и песен на Лили Иванова от 1999 г.